Амстердамский турнир 1976 года — второй международный предсезонный футбольный турнир, состоявшийся в честь 701-летия города Амстердам. В нём принимали участие четыре команды: бельгийский «Андерлехт», английский «Лидс Юнайтед», нидерландский «Аякс», а также немецкая «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

Победу в турнире одержал клуб «Андерлехт», который обыграл в финале амстердамский «Аякс» со счётом 3:1.

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com

Сезоны Амстердамского турнира
Футбол в Европе в 1976 году
Август 1976 года
Спорт в Нидерландах в 1976 году